Bogenlauf bezeichnet:

 eine Disziplin im Bogensport, die das Laufen mit dem Bogenschießen verbindet, siehe Bogenlaufen
 eine Drucktechnik für den Transport von Papierbögen innerhalb einer Druckmaschine, siehe Papierlauf